

Населені пункти та їхні частини
 Пулько — село в гміні Плужниця Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пулько — село в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Пулько — село в гміні Казьмеж Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Пулько — село в гміні Ставішин Каліського повіту Великопольського воєводства
 Пулько — село в гміні Желязкув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Пулько — частина міста Пельплін у Тчевському повіті Поморського воєводства
 Пулько — частина міста Скаршеви в Староґардському повіті Поморського воєводства
 Пулько — частина міста Руцяне-Нида в Піському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пулько — частина міста Лідзбарк у Дзялдовському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пулько — частина села Новий Ясінець у гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пулько — частина села Бондиж у гміні Адамув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Пулько — частина села Гошня-Ординацька в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Пулько — частина села Пенчнев у гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Пулько — частина села Кшивожека в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Пулько — частина села Пщонув у гміні Макув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Пулько — частина села Дзенцьоли в гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Пулько — частина села Надма в гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Пулько — частина села Жакта в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Пулько — частина села Заляс у гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Пулько — частина села Бжозово-Музили в гміні Посвентне Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Пулько — частина села Новінка в гміні Новінка Августівського повіту Підляського воєводства
 Пулько — частина села Бехув у гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Пулько — частина села Нове Ґродзічно в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пулько — частина села Поджеве в гміні Душники Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Пулько — колонія в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пулько — колонія в гміні Нємце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Пулько — колонія в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Пулько — колонія в гміні Скурч Староґардського повіту Поморського воєводства
 Пулько — осада в гміні Ґужно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пулько — осада в гміні Клюкі Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Пулько — осада в гміні Прабути Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Пулько — осада в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пулько — лісова осада в гміні Садкі Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пулько — лісова осада в гміні Супрасль Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Пулько — лісова осада в гміні Ґнев Тчевського повіту Поморського воєводства
 Пулько — лісова осада в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки